Meresanch (ḥtp-ḥr.s – v překladu z egyptštiny „Její obličej uspokojuje“) je staroegyptské jméno, které může označovat:

královnu 4. dynastie

 Hetepheres I.
 Hetepheres II.

princeznu 4. dynastie

 Hetepheres A
 Hetepheres B – dcera Radžedefa

ženu ze 4. dynastie

 Hetepheres C – manželka Baka, snacha Radžedefa